De volgende personen waren bisschop van Minden:

Minden